Эдмо́н Никола́ Лаге́рр (; , Бар-ле-Дюк (Франция) — , Бар-ле-Дюк) — французский , член Парижской академии наук (1885). Труды по геометрии, комплексному анализу. Исследовал ортогональные многочлены (см. многочлены Лагерра).

Награды 
 Премия Понселе (1877).

См. также 
 Квадратурная формула Гаусса — Лагерра

Примечания

Ссылки 
 

Члены Французской академии наук
Лауреаты премии Понселе
Президенты Французского математического общества